Anticipation kan syfta på:

 Anticipation – en musikterm, se föruttagning
 anticipation (genetik) –  inom genetik som används om genetiska sjukdomar
 Anticipation (datorspel) – ett NES-spel utvecklat av Rare och utgivet 1988